Ariel Edgardo Torrado Mosconi – prelato argentino e vescovo cattolico romano
 Gerardo Torrado – ex calciatore messicano, centrocampista
 Osvaldo Dorticós Torrado – politico cubano
 Ramón Torrado – regista e sceneggiatore spagnolo